Гражданская война в Англии, под этим термином можно понимать:
 Гражданская война в Англии 1135—1154 годов — длительный феодальный конфликт в Англо-нормандском государстве середины XII века, вызванный борьбой за престол после смерти короля Генриха I.
 Война Алой и Белой розы (1455—1485) — серия вооружённых конфликтов между группировками английской знати в 1455—1487 годах в борьбе за власть между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов.
 Английская революция (известная также как Английская гражданская война; ; в советской историографии Английская буржуазная революция) — процесс перехода в Англии от абсолютной монархии к конституционной, при которой власть короля ограничена властью парламента, а также гарантированы гражданские свободы.

См. также